zakaźne zapalenie otrzewnej kotów
 France Inter Paris
 Factory Instrumentation Protocol